Die Hong Kong Open 2018 im Badminton fanden vom 13. bis zum 18. November 2018 im Hong Kong Coliseum statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (Halbfinale)
 Shi Yuqi (1. Runde)
 Chou Tien-chen (1. Runde)
 Srikanth Kidambi (Viertelfinale)
 Chen Long (2. Runde)
 Son Wan-ho (Champion)
 Anthony Ginting (2. Runde)
 Kenta Nishimoto (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (Halbfinale)
 Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
 P. V. Sindhu (2. Runde)
 Chen Yufei (1. Runde)
 Carolina Marín (Viertelfinale)
 Ratchanok Intanon (Finale)
 Nozomi Okuhara (Champion)
 He Bingjiao (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
 Li Junhui / Liu Yuchen (1. Runde)
 Liu Cheng / Zhang Nan (1. Runde)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Finale)
 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (1. Runde)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Viertelfinale)
 Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (1. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Champions)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Viertelfinale)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (1. Runde)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Halbfinale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (1. Runde)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Halbfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Finale)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (zurückgezogen)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Finale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (2. Runde)
 Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (1. Runde)
 Zhang Nan / Li Yinhui (1. Runde)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Champions)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite
 Hong Kong Badminton Association

2018
Badminton 2018